Кулькин — значения:

 Кулькин, Анатолий Михайлович (1928—2014) — советский и российский философ и науковед.
 Кулькин, Евгений Александрович (1929—2019) — советский и российский писатель, поэт и редактор, журналист.
 Кулькин — хутор, Вейделевский район, Белгородская область, Россия.

Кулькина